Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 zostało rozegrane w dniach 16-26 września 2000 w hali Sydney Convention and Exhibition Centre. Tabelę medalową wygrali sztangiści z Chińskiej Republiki Ludowej, którzy sięgnęli po pięć złotych medali, jedne srebrny i jeden brązowy. W zawodach wzięło udział 246 sztangistów z 76 krajów. Po raz pierwszy w historii w tej dyscyplinie sportu o medale olimpijskie rywalizowały kobiety.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabla medalowa

Przypisy

Bibliografia 
  , sports-reference.com, [dostęp: 2020-01-05].
 Oficjalny raport z Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000 w Sydney - podnoszenie ciężarów, s. 1–49, digital.la84.org, [dostęp: 2020-01-05].

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty w poszczególnych kategoriach wagowych na przestrzeni lat, sports123.com, [dostęp: 2020-01-05].

Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000